Gotizismus () bezeichnet:
 den gotischen Einfluss auf eine nichtgotische Sprache, z. B. gotische Lehnwörter im Spanischen, siehe Spanische Sprache
 die nationalistische Ideologie eines großgotischen Universalismus, die eine echte oder vermeintliche Abstammung von bzw. Verwandtschaft mit den Goten der Völkerwanderungszeit betont, z. B. im mittelalterlichen Spanien, in Schweden (vor allem im 17. und 18. Jahrhundert) oder im nationalsozialistischen Deutschland, siehe Gotizismus
 eine auch als Neo-Gotizismus bezeichnete nationalromantische Renaissance des frühneuzeitlichen Gotizismus in Schweden des 19. Jahrhunderts, siehe Götiska Förbundet
 einen neogotisch-romantischen Baustil z. B. im Schweden des 19. Jahrhunderts, siehe Neugotik

Siehe auch:
 Goten
 Ansippung
 Pangermanismus